Йоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йоли, Рюд (урождённый Рюдолф Адрианюс Йоли; род. 1976) — голландский музыкант, гитарист известной группы Within Temptation.
 Йоли, Ферди (род. 1949) — голландский рок-музыкант, гитарист, саксофонист и вокалист.